Das gemischte Doppel der Australian Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Martina Hingis und Mahesh Bhupathi. Es gewannen Jelena Lichowzewa und Daniel Nestor.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (PDF; 560 kB) (englisch)
 Spielplan bei der ITF (englisch)

Mixed
2007